Игры в Группе G на чемпионате мира 2014 года проходили с 16 по 26 июня 2014 года. Группа состояла из сборных Германии, Португалии, Ганы  и США.

В плей-офф вышли сборная Германии, занявшая 1-е место, и сборная США, занявшая 2-е место.

Команды

Таблица 

Время указано местное (UTC-4 для Манауса, UTC-3 для остальных городов).

1 тур

Матч № 13. Германия — Португалия 

Особенности матча
 Для сборной Германии этот матч стал 100-м на чемпионатах мира, немецкая команда стала первой, которая добралась до юбилейной отметки.
 Томас Мюллер довёл количество своих голов на чемпионатах мира до восьми в семи сыгранных матчах.

Матч № 14. Гана — США 

Особенности матча
 Нападающий сборной США Клинт Демпси забил самый быстрый гол на турнире, отличившись на 29-й секунде встречи, этот гол стал 5-м по быстроте в истории чемпионатов мира.
 Демпси уже забивал в ворота сборной Ганы на чемпионате мира — это случилось в 2006 году в Германии. Кроме того, нападающий стал первым американцем, забивавшим на трёх разных чемпионатах мира.
 Защитник Брукс забил свой первый гол за сборную.

2 тур

Матч № 29. Германия — Гана 

Особенности матча
 Мирослав Клозе повторил рекорд легендарного бразильского форварда Роналдо по голам на чемпионатах мира. Поразив ворота сборной Ганы, Клозе довёл до 15 количество мячей, забитых им на мировых форумах.
 Клозе стал самым возрастным автором гола в немецкой сборной (36 лет и 12 дней) на чемпионатах мира.
 Асамоа Гьян стал первым африканским футболистом, забивавшим на трех чемпионатах мира.

Матч № 30. США — Португалия 

Особенности матча
 Сборная Португалии провела 25-й матч в финальных турнирах чемпионатов мира (+12 =4 -9) и забила свой 40-й гол. Он на счету нападающего Нани.
 Португальцы выиграли лишь одну из девяти последних игр на чемпионатах мира (КНДР, 7:0): +1 =4 -4. Команда не в состоянии одержать победу уже четыре встречи финального турнира.

3 тур

Матч № 45. США — Германия

Матч № 46. Португалия — Гана 

Особенности матча
 Асамоа Гьян стал лучшим африканским бомбардиром в истории чемпионатов мира. Сравняв счёт в матче с национальной командой Португалии, 28-летний форвард довёл до шести количество голов, забитых им во время выступлений на чемпионатах мира.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по футболу 2014
 Информация о чемпионате мира на сайте ФИФА  

Чемпионат мира по футболу 2014